Anatol Dowżenko (1905–1976) – polski neurolog, doktor habilitowany nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Poznaniu. 
 Anatol Dowżenko (1941–2020) – polski radiolog i neuroradiolog, doktor habilitowany nauk medycznych.
 Ołeksandr Dowżenko (1894–1956) – ukraiński reżyser, scenarzysta i producent filmowy, jeden z pionierów kina ukraińskiego, pisarz.